La rétrovision ou rétrocognition ou encore postcognition est un terme du vocabulaire paranormal désignant une perception extra-sensorielle (métagnomie) du passé. Ceux qui croient en l'existence de cette perception estiment que certaines personnes pourraient relater avec une grande précision de détails des faits passés impossibles à connaître selon les voies ordinaires. Un exemple célèbre d'un tel récit de rétrovision est celui des "fantômes du Trianon".

Ce pouvoir apparaît dans quelques œuvres de fiction. Le Jedi Quinlan Vos peut lire le passé des objets et des êtres vivants à condition d'employer le côté obscur.

Ce terme désigne également le moyen de voir ce qui se passe derrière soi ou derrière un véhicule (rétroviseur) au moyen de miroirs, d'une caméra essentiellement lors des phases de recul.

Pouvoir psychique
Parapsychologie
Parapsychologie dans la fiction